Andora (geslacht), geslacht van zeesterren
 Andora (Italië), Italiaanse gemeente